Dit is een lijst van planetoïden 47401-47500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47401) - || 1999 XG120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47402) - || 1999 XQ120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47403) - || 1999 XS121|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (47404) - || 1999 XU122|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (47405) - || 1999 XC125|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (47406) - || 1999 XV126|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (47407) - || 1999 XC129|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47408) - || 1999 XH130|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47409) - || 1999 XS132|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47410) - || 1999 XE135|| 6 december 1999 || LINEAR
|-
| (47411) - || 1999 XZ136|| 14 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (47412) - || 1999 XD140|| 2 december 1999 || Spacewatch
|-
| (47413) - || 1999 XR144|| 15 december 1999 || T. Urata
|-
| (47414) - || 1999 XN147|| 7 december 1999 || Spacewatch
|-
| (47415) - || 1999 XD154|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (47416) - || 1999 XE160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (47417) - || 1999 XL160|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (47418) - || 1999 XB165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (47419) - || 1999 XT165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (47420) - || 1999 XB166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47421) - || 1999 XN166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47422) - || 1999 XK168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47423) - || 1999 XR168|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47424) - || 1999 XE169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47425) - || 1999 XW169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47426) - || 1999 XZ169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47427) - || 1999 XA172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47428) - || 1999 XK172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47429) - || 1999 XN172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47430) - || 1999 XK173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47431) - || 1999 XZ173|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47432) - || 1999 XT175|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47433) - || 1999 XB176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47434) - || 1999 XD176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47435) - || 1999 XK176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47436) - || 1999 XM176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47437) - || 1999 XR176|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47438) - || 1999 XD177|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47439) - || 1999 XB178|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (47440) - || 1999 XV181|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47441) - || 1999 XS192|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47442) - || 1999 XG193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47443) - || 1999 XE196|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47444) - || 1999 XA205|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47445) - || 1999 XQ206|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (47446) - || 1999 XM211|| 13 december 1999 || LINEAR
|-
| (47447) - || 1999 XW213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (47448) - || 1999 XN214|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (47449) - || 1999 XM215|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (47450) - || 1999 XD218|| 13 december 1999 || Spacewatch
|-
| (47451) - || 1999 XR221|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (47452) - || 1999 XY221|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (47453) - || 1999 XB222|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (47454) - || 1999 XL222|| 15 december 1999 || LINEAR
|-
| (47455) - || 1999 XK227|| 15 december 1999 || Spacewatch
|-
| (47456) - || 1999 XZ231|| 9 december 1999 || CSS
|-
| (47457) - || 1999 XF234|| 4 december 1999 || LONEOS
|-
| (47458) - || 1999 XR238|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (47459) - || 1999 XO241|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (47460) - || 1999 XQ241|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (47461) - || 1999 XG242|| 13 december 1999 || LONEOS
|-
| (47462) - || 1999 XG256|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (47463) - || 1999 XE258|| 8 december 1999 || CSS
|-
| (47464) - || 1999 YM3|| 18 december 1999 || LINEAR
|-
| (47465) - || 1999 YZ4|| 28 december 1999 || P. G. Comba
|-
| (47466) Mayatoyoshima || 1999 YJ9|| 31 december 1999 || R. A. Tucker
|-
| (47467) - || 1999 YF13|| 30 december 1999 || LONEOS
|-
| (47468) - || 1999 YS13|| 30 december 1999 || K. Korlević
|-
| (47469) - || 1999 YT20|| 30 december 1999 || C. Veillet
|-
| (47470) - || 2000 AF || 2 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (47471) - || 2000 AM || 2 januari 2000 || C. W. Juels
|-
| (47472) - || 2000 AN2 || 3 januari 2000 || T. Kobayashi
|-
| (47473) Lorenzopinna || 2000 AU2 || 1 januari 2000 || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (47474) - || 2000 AH5 || 3 januari 2000 || Olathe
|-
| (47475) - || 2000 AR7 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47476) - || 2000 AJ8 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47477) - || 2000 AV9 || 2 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47478) - || 2000 AW10|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47479) - || 2000 AH11|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47480) - || 2000 AE12|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47481) - || 2000 AR12|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47482) - || 2000 AT13|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47483) - || 2000 AJ17|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47484) - || 2000 AC18|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47485) - || 2000 AO22|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47486) - || 2000 AG25|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47487) - || 2000 AK30|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47488) - || 2000 AZ32|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47489) - || 2000 AY35|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47490) - || 2000 AE37|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47491) - || 2000 AE39|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47492) - || 2000 AC41|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47493) - || 2000 AV41|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47494) Gerhardangl || 2000 AH42|| 4 januari 2000 || S. Sposetti
|-
| (47495) - || 2000 AD43|| 5 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47496) - || 2000 AU43|| 2 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47497) - || 2000 AE44|| 2 januari 2000 || Spacewatch
|-
| (47498) - || 2000 AK45|| 3 januari 2000 || LINEAR
|-
| (47499) - || 2000 AH50|| 5 januari 2000 || K. Korlević
|-
| (47500) - || 2000 AX50|| 7 januari 2000 || Kleť|}

Planetoïdenlijsten